Marktplatz 16 ist die Anschrift folgender Gebäude:

 Marktplatz 16 (Bad Kissingen), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Marktplatz 16 (Bad Neustadt an der Saale), siehe Liste_der_Baudenkmäler_in_Bad_Neustadt_an_der_Saale#Marktplatz
 Marktplatz 16 (Stadtlauringen), Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Alter Markt 16
 Markt 16